Amos Binney (1803-1847), un médecin et conchyologiste américain ;
 Constance Binney (1869-1989), une actrice américaine ;
 David Binney (né en 1961), un saxophoniste de jazz américain ;
 Don Binney (1940-2012), un peintre néo-zélandais ;
 Hugh Binney (1883-1953), un amiral britannique, gouverneur de la Tasmanie ;
 James Binney (né en 1950), un astrophysicien britannique ;
 William Binney (né en 1943), un agent de la NSA et lanceur d'alerte américain.